Montecristi es el nombre de los siguientes lugares:

República Dominicana
Montecristi, provincia de la República Dominicana.
San Fernando de Montecristi, municipio cabecera de la provincia. 

Ecuador
Montecristi, cantón de la provincia de Manabí, en el Ecuador.
Montecristi, cabecera del cantón homónimo en la provincia de Manabí, en el Ecuador.